Das Adelaide International 2021 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2021. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA 500 fand von 22. bis 27. Februar 2021 in Adelaide statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Adelaide International 2021 fand vom 21. bis 22. Februar 2021 statt. Ausgespielt wurden sechs Plätze für das Hauptfeld im Einzel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Adelaide